Diese Liste enthält Inseln, die im Rahmen der europäischen Expansion (vor allem im Zeitalter der Entdeckungen) entdeckt wurden, sowie die Namen ihrer Entdecker und die Entdeckungsjahre. Die meisten Inseln befinden sich im Weltmeer des Pazifischen Ozeans (PO). In den anderen Fällen ist Indischer Ozean (IO), Atlantischer Ozean (AO), Südlicher Ozean (SO) oder Arktischer Ozean (Nördlicher Ozean) (NO) vermerkt.

Die Entdecker bzw. Entdeckungsjahre sind manchmal widersprüchlich. Es wurde nach ausführlicher Recherche in diesen Fällen die als am wahrscheinlichsten geltende genannt. Falls die betreffende Insel zwar vorher schon bekannt oder auf Karten verzeichnet gewesen ist, wurde die betreffende Person als Entdecker und das Entdeckungsjahr eingefügt, in der nachweislich diese Insel das erste Mal gesichtet bzw. betreten worden ist.

Entdecker Inseln
!